Ohon může být:

 ocas – část těla některých živočichů
 ohon (účes) – účes
 ohon komety – viditelná oblast uvolněného materiálu za kometou
 magnetický ohon – část magnetosféry